Indifferenz steht für:
 den Wesenszug der Gleichgültigkeit
 Indifferentismus, in der Psychologie
 indifferentes Gleichgewicht, Grenzstabilität in der Physik
 indifferenter Haushalt, Indifferenzkurve in der Ökonomie